Le qualificazioni del singolare  dell'Abierto Mexicano Telcel 1997 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Abierto Mexicano Telcel 1997 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Lucas Arnold Ker (Qualificato)
 Gastón Etlis (Qualificato)
 Martín Rodríguez (primo turno)
 Frédéric Fontang (Qualificato)

 Sebastián Prieto (primo turno)
 André Sá (Qualificato)
 Brian MacPhie (primo turno)
 Salvador Navarro-Gutierrez (primo turno)

Qualificati 

 Lucas Arnold Ker
 Gastón Etlis

 André Sá
 Frédéric Fontang

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Abierto Mexicano Telcel 1997
ATP Tour 1997